Sinus har flere betydninger:
 Sinus (matematik) – i matematikkens verden en trigonometrisk funktion.
 Sinus (biologi) – i biologiens verden en fold, et hulrum eller en større vene.
 Sinus (drengenavn) – et drengenavn.
 Sinus – et sinusformet signal fra en tonegenerator.
 Sinus (exogeologi) – en bugt i et månehav.

Se også 
 Sinusrelation